Reuilly, ancienne commune française de l'Aisne, aujourd'hui intégrée à Reuilly-Sauvigny
 Reuilly, commune française de l'Eure
 Reuilly, commune française de l'Indre
 Reuilly, un vin AOC qui doit son nom à la commune de l'Indre
 Reuilly, ancien village d'Île-de-France devenu un quartier de Paris
 Château de Reuilly, ancien château de Paris, France
 Diaconesses de Reuilly, communauté religieuse protestante

Voir aussi
Reuilly-Sauvigny, commune française de l'Aisne

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France